Анджеево () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Острувский повят (Мазовецкое воеводство), Мазовецкое воеводство. Население — 4523 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Анджеево
 Домброва
 Годлево-Гожеево
 Голембе-Леснево
 Яново
 Ясеница-Парцеле
 Ковалювка
 Круле-Дуже
 Круле-Мале
 Кулешки-Неналты
 Лентовница-Парцеле
 Мяново
 Нова-Русколенка
 Ольшево-Цехны
 Олдаки-Полёня
 Пенхратка-Мала
 Пеньки-Собутки
 Пеньки-Вельке
 Пеньки-Жаки
 Пшезьдзецко-Двораки
 Пшезьдзецко-Гжимки
 Пшезьдзецко-Яхы
 Пшезьдзецко-Ленарты
 Русколенка-Парцеле
 Стара-Русколенка
 Залуски-Липнево
 Зарембы-Боленды
 Зарембы-Хороманы
 Зарембы-Вархолы
 Желязы-Броково

Соседние гмины 
 Гмина Чижев-Осада
 Гмина Острув-Мазовецка
 Гмина Шульбоже-Вельке
 Гмина Шумово
 Гмина Замбрув
 Гмина Зарембы-Косцельне

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Герб гмины Анджеево

гмины Мазовецкого воеводства